Омія (Кіото)
 Омія (Сайтама)